The Miracle, альбом гурту Queen, 1989
 Miracle (пісня Cascada), 2006
 Miracle (пісня Foo Fighters), 2006
 Miracle (пісня Джона Бон Джові), 1990
 Miracle (пісня Селін Діон), 2004
 Miracle (пісня Паули Селінг та Ові), 2014